

Бистрічка — село, громада округу Мартін, Жилінський край.
 Бистрічка — долина в Малій Фатрі.
 Бистрічка — річка в Пезінських Карпатах, притока Видриці.
 Бистрічка — річка в Жилінському краї, притока Орави.